

Вахрушево — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Вахрушево — присілок, Лузький район, Кіровська область

Вахрушево — колишня назва міста Боково-Хрустальне, Луганська область